Wohlen ist der Name zweier Gemeinden in der Schweiz:

 Wohlen im Kanton Aargau
 Wohlen bei Bern im Kanton Bern

Siehe auch:
 Wohlensee, Stausee im Schweizer Kanton Bern
 Wohlen-Meisterschwanden-Bahn, Eisenbahnstrecke im Kanton Aargau in der Schweiz